Danielle Simonnet, femme politique française 
Dominique Simonnet, écrivain, journaliste et éditeur français
Maurice-René Simonnet, homme politique français.
Michèle Simonnet, actrice française de théâtre, cinéma et télévision.
Nicolas Simonnet, architecte français du .
Valérie Simonnet, coureuse cycliste française

Ce patronyme est un diminutif de .

Autre 
 Affaire Marguerite Simonnet, affaire judiciaire de 1466.

Voir aussi

Notes et références 

Patronyme français